Galluccio ima više značenja:
 Galluccio, Caserta
 Galluccio, Cosenza